2 miejscowości w Polsce:
 Piotrkówko – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko
 Piotrkówko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły